Ел Паисахе има више значења:

 Ел Паисахе (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паисахе, Ел Ескалон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Паисахе (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паисахе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику